Стен — многозначный термин.

 Стен — единица измерения силы в системе единиц МТС.
 Стен, Санна (род. 1977) — финская гребчиха.
 Стен, Ян (1626—1679) — голландский живописец.
 Карлстрём, Стен-Улоф.
 Стуре, Стен Младший.
 Стен — британский пистолет-пулемёт.
 Настя Стен (род. 1995) — российская топ-модель.

См. также 
 Стэн
 Стент (значения)
 Стентор (значения)